El término Júpiter puede referirse a:

Mitología 
 Júpiter, en la mitología romana, la figura principal del panteón.

Astronomía 
 Júpiter, el planeta más grande del sistema solar y el quinto más próximo al Sol.
 Júpiter caliente, un tipo de planeta extrasolar.
 Júpiter frío, un tipo de planeta extrasolar.

Náutica 
 Clase Júpiter, clase de barcos de la Armada Española.
 USS Jupiter, el nombre de dos buques estadounidenses.

Aeronáutica 
 Bristol Jupiter, motor radial aeronáutico de los años 20 y 30.

Astronáutica 
 Júpiter, un cohete espacial estadounidense.
 Júpiter-C, un tipo de cohete sonda.

Alquimia 
 Júpiter: nombre dado al estaño por los alquimistas europeos.

Arquitectura 
 Columna de Júpiter, un tipo de monumento erigido en tiempos del Imperio romano.

Pintura 
 Júpiter e Ío, cuadro del pintor italiano Antonio Allegri da Correggio.
 Júpiter y Antíope, cuadro de Correggio.

Música 
 Júpiter, la 41.ª y última sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesta en 1788.
 Júpiter, el portador de la alegría, uno de los movimientos que forman la suite Los planetas, compuesta por Gustav Holst.
 Jupiter, una banda visual kei Japonesa formada en 2013.

Botánica 
 Júpiter, un árbol del género Lagerstroemia, de la familia de las litráceas.

Geografía 
 Isla Júpiter, una localidad del estado de Florida.
 Jupiter, una población estadounidense en el condado de Palm Beach (Florida), fundada en 1925.

Deportes 
 Júpiter Leonés, equipo de fútbol español, filial de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Informática 
 Jupiter Ace, un microordenador británico lanzado al mercado en 1982 por la empresa Jupiter Cantab.
 Jupiter Applet, una utilidad para sistemas operativos GNU/Linux.

Videojuegos 
 Jupiter Corporation, una empresa japonesa de videojuegos.

Fotografía 
 Júpiter-37A, unas lentes soviéticos para cámaras fotográficas.

Anime 
Sailor Júpiter, un personaje de un anime (sailor moon)